Finale Svjetskog prvenstva 2022. bila je  finalna utakmica Svjetskog prvenstva 2022., 22. izdanja Svjetskog prvenstva. Finale je igrano 18. prosinca 2022. na Stadionu Lusail u katarskom gradu Lusailu. U finalu su igrali Argentina protiv Francuske pred 88.966 gledatelja, a utakmicu je sudio poljski sudac Szymon Marciniak.

Argentina je povela 1:0 u 23. minuti golom Lionela Messija iz penala. U 36. minuti Ángel Di María povisio je argentinsko vodstvo na 2:0. Kylian Mbappé je golom iz penala u 80. minuti smanjio argentinsku vodstvo na 2:1, a iduće minute postigao je gol za 2:2 te time odveo utakmicu u produžetke. Messi je u 108. minuti zabio za 3:2. Mbappé je u 118. minuti ponovno zabio gol iz penala te time postigao drugi hat-trick u povijesti finala Svjetskog prvenstva (prvi koji je to učinio bio je engleski Geoff Hurst 1966. protiv Zapadne Njemačke). Argentina je pobijedila Francusku 4:2 na penale.

Put do finala

Utakmica

Detalji

Bilješke

Izvori

Vanjske poveznice 

 Službena web-stranica

Svjetsko prvenstvo u nogometu – Katar 2022.
 2022